Ahornsee kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Ahornsee (sjö i Österrike, lat 47,47, long 13,78), Steiermark, 
 Ahornsee (sjö i Österrike, lat 47,30, long 13,98), Steiermark, 

Robotskapade Österrikeförgreningar